Прус — многозначное слово.

Персоналии 
 Прус — легендарный предок Рюрика.
 Прус, Болеслав (наст. имя Александр Гловацкий; 1847—1912) — польский писатель и журналист, редактор, фельетонист.
 Прус, Борис Васильевич (род. 1958) — советский украинский легкоатлет-стипльчезист.
 Прус, Леонид Иванович (род. 1973) — украинский политик, глава Хмельницкой областной государственной администрации.

Другое 
 Итальянский прус — насекомое семейства саранчовых (см. также Прусак)
 Прус (герб)

См. также 
 Пруса
 Прусик (значения)
 Прусс
 Пруст (значения)
 Прусы